Тереза Баумль (; 27 октября 1987, Кобленц, Германия) — немецкая мототриалистка, бронзовый призёр чемпионата мира по мототриалу среди женщин 2017 года, 2-кратная чемпионка Европы (2015, 2016), 4-кратная чемпионка Германии (2015-2018).

Спортивная карьера 

Как и многие другие мототриалистки, Тереза Баумль занималась этим видом спорта с детских лет. В 2010 году 13-летняя Баумль дебютировала на Чемпионате мира по мототриалу среди женщин — на этапе в Чехии, где заняла 19-е место. В 2014 году Баумль впервые поднялась на подиум в мировой серии, а в 2017-м одержала первую победу на этапе в Италии. Её лучшим результатом в Чемпионате стала бронза в сезоне 2017 года.

В Чемпионатах Европы Баумль выступала более успешно, завоевав последовательно два титула — в 2015 и 2016 годах. Также Баумль четырежды становилась чемпионкой Германии.

В 2019 году у Баумль диагностировали опухоль головного мозга, в результате чего она перенесла несколько неврологических операций. В 2020 году она перенесла ковид, что тоже повлияло на её результаты. Фактически, она пропустила весь сезон 2020 года и большую часть сезона 2021 года.

Результаты выступлений в Чемпионате мира по мототриалу среди женщин

Результаты выступлений в Чемпионате Европы по мототриалу среди женщин

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Терезы Баумль
 Баумль в Instagram
 Тереза Баумль на Facebook

Мотогонщики по алфавиту
Мотогонщики Германии
Мототриалисты